Козар:

 Козар — підберезовик, березовик, козарик.
 Червоний козар — підосиковик, підосичник, осиковик, бабка червона.
 Козар — маслюк звичайний, козляк.
 Козар — той, хто пасе стадо кіз.

 Козар Геннадій Васильович ( 1971) — український футболіст, що грав на позиції захисника.
 Зигмунд Козар (1937—2003) — польський і український католицький священик, громадський діяч і меценат.
 Козар Орест Григорович ( 1959) — радянський та український футболіст, який грав на позиціях півзахисника і захисника.
 Козар Павло Антонович (1894—1944) — український історик, археолог та педагог.
 Козар Пантелеймон Семенович — селянин, політичний та громадський діяч Галичини середини XIX століття століття, посол до Австрійського парламенту 1848 року.